John Cocks, 1st Earl Somers (1760–1841), een Brits lid van het lagerhuis
 John Cocks (fycoloog) (1787–1861), een Engelse botanicus
 John Cocks (televisiepresentator) (1966-2019), een Nieuw-Zeelandse bouwopzichter en televisiepresentator
 Jay Cocks (1944), een Amerikaanse scenarist en filmcriticus, geboren als John C. Cocks jr.